CBA puede referirse a:
Canasta Básica de Alimentos
 Continental Basketball Association, liga de baloncesto profesional de Estados Unidos y Canadá.
 Chinese Basketball Association, liga de baloncesto profesional de China.
 Abreviación utilizada para denominar a la ciudad de Córdoba (Argentina).
 Abreviación utilizada para denominar a la provincia de Córdoba (Argentina).
 Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina.
 Círculo de Bellas Artes, entidad cultural privada sin ánimo de lucro fundada en 1880 y localizada en Madrid (España).
 Catálisis bifásica acuosa, método utilizado cuando se necesita mezclar una serie de reactivos que no son solubles en el mismo disolvente.
 Centro Boliviano Americano, institución en Bolivia para el aprendizaje del idioma inglés.
 Modo de juego de la popular saga de estrategia en tiempo real Age of Empires II: The Conquerors.
 Canarias Basketball Academy  (por sus siglas en inglés).
 Banco Central de Armenia (por sus siglas en inglés), Banco de la República de Armenia.
 Compañía Balear de Automóviles.
 Contador Bachiller Autorizado.
 CBA (canal de televisión), canal de televisión perteneciente a un colegio privado de Argentina.

Siglas